Stazione di Akitsu può riferirsi a due differenti stazioni del treno in Giappone:
, sulla Linea Seibu Ikebukuro situata a Higashimurayama, nell'area metropolitana di Tokyo, Giappone
, sulla Linea Kure, situata a Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone